Sphaerolaimus är ett släkte av rundmaskar. Sphaerolaimus ingår i familjen Sphaerolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Sphaerolaimus